Les Croix de chemin d'Offemont sont des croix de chemins située sur la commune d'Offemont dans le département français du Territoire de Belfort:

Croix de chemin d'Offemont (1712) inscrite comme Monument historique en 1964
Croix de chemin d'Offemont (1716)